Чёрный треугольник () — символ, который во времена национал-социализма использовался для идентификации в концлагерях лиц с асоциальным поведением.

«Асоциальность» в Третьем рейхе 
В отличие от марксистского понятия люмпен-пролетариата в годы национал-социализма в понятие «асоциальность» вкладывался расистский смысл. «Асоциальными» называли лиц, неспособных или не желающих влиться в социальное сообщество. Нацисты также использовали в отношении этой категории лиц термин «чуждые элементы общества» (). Подготовленный нацистами законопроект, однако, не успел вступить в силу из-за падения нацистской Германии.

Расистская идеология постулировала, что общество должно быть очищено от нежелательных асоциальных отбросов и социально бесполезных элементов. К таким лицам причислялись бездомные, попрошайки, цыгане (позднее они носили коричневый треугольник), евреи и асоциальные лица частично еврейского происхождения, тунеядцы, алкоголики, умственно отсталые, психически больные, пацифисты, проститутки и сутенёры, а также гомосексуалы.

«Уничтожение через работу» 

Согласно указу от 14 декабря 1937 г., каждый асоциальный рецидивист должен быть заключён в концентрационный лагерь. Соответствующие решения в отношении конкретной личности должны принимать учреждения охраны и правопорядка. В рамках акции «Избегающие работы» () весной и летом 1938 г. началась волна арестов. По приказу Гиммлера всякий трудоспособный мужчина, «в отношении которого будет доказано два случая отклонения предложенного ему рабочего места без имеющейся на то веской причины, или который согласится на работу, а затем бросит её через короткий срок», должен быть арестован и направлен в трудовой лагерь.

Более 10 тысяч цыган, евреев и «асоциальных лиц немецкой крови» были направлены в концлагеря, в том числе 6 тысяч направлены в июле 1938 г. в Заксенхаузен. Асоциальные заключённые помечались на одежде чёрными треугольниками. Для цыган позже был введён «собственный» треугольник коричневого цвета.

В сентябре 1942 г. Йозеф Геббельс в докладе рейхсминистру юстиции Отто Тираку разъяснял, что все евреи и цыгане, все отбывшие более 4 лет в лагерях поляки, а также приговорённые к пожизненному заключению чехи и немцы должны быть уничтожены. «Уничтожение через работу () — наилучший способ», — констатировал Геббельс.

Лесбиянки в концентрационных лагерях 
В отличие от мужчин-геев, составлявших в концлагерях отдельную группу и носивших «розовый треугольник», лесбиянки не были включены в 175 параграф уголовного кодекса. Однако женщины арестовывались за «антиобщественное поведение», которое включало в себя феминизм, лесбиянство, проституцию. Такие женщины были отмечены «чёрным треугольником». Сегодня чёрный треугольник используется лесбиянками в качестве одного из символов ЛГБТ-движения.

См. также 
 Гомосексуальность в нацистской Германии
 Свидетели Иеговы в нацистской Германии
 Холокост
 Отказ от труда

Примечания

Литература 
 Нацистская литература
 Irmgard Andrees. Untersuchungen über eine asoziale Sippe. In: Der Öffentliche Gesundheitsdienst. Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst, der Staatsakademie des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Berlin und der Wissenschaftlichen Gesellschaft der deutschen Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 5. J. (1939), H. 3, S. 81-101.
 F. Dubitscher. Asoziale Sippen. Erb- und sozialbiologische Untersuchungen. Georg Thieme, Leipzig 1942.
 Eine „Familie Kallikak“ in Deutschland. In: Völkischer Wille. Kampfblatt für Bevölkerungspolitik und Familie, Nr. 46, 1935.
 Albert Friehe: Was muß der Nationalsozialist von der Vererbung wissen? Die Grundlagen der Vererbung und ihre Bedeutung für Mensch, Volk und Staat, Frankfurt a.M 1934.
 Heinrich Wilhelm Kranz und Siegfried Koller. Die Gemeinschaftsunfähigen. Eine Beitrag zur wissenschaftlichen und praktischen Lösung des sogenannten „Asozialenproblems“. Verlag K. Christ, Gießen 1939–1941 (2 Teile.)
 Wilhelm Langenbach. Die Gefahr der Asozialen. Mit einer Stammtafel. In: Volk und Rasse. Illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, Rassenkunde, Rassenpflege. Zeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und die Deutsche Gesellschaft für Rassehygiene, H.1, München 1939, S.15-19.
 Robert Ritter. Die Aufgaben der Kriminalbiologie und der kriminalbiologischen Bevölkerungsforschung in Deutschland. In: Kriminalistik 15 (1941), S. 38-41.

 Исследования
 Wolfgang Ayaß. „Asoziale“ im Nationalsozialismus. Klett-Cotta, Stuttgart 1995, ISBN 3-608-91704-7.
 Wolfgang Benz. Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur Zeitgeschichte, 8. Aufl., München 1996, ISBN 3-423-04666-X.
 Christa Schikorra. Kontinuitäten der Ausgrenzung. „Asoziale“ Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Metropol,  Berlin 2001, ISBN 3-932482-60-3. Рецензия 
 Thomas Irmer, Barbara Reischel, Kaspar Nürnberg. Das Städtische Arbeits- und Bewahrungshaus Rummelsburg – Zur Geschichte eines vergessenen Ortes der Verfolgung von »Asozialen in der NS-Zeit«. In: Gedenkstättenrundbrief Nr. 144 8/2008, S. 22-31.
 Zoe, Lucinda. The Black Triangle. In: Lesbian Herstory Archives Newsletter, Brooklyn, N.Y., No. 12 (June 1991): p. 7.

Ссылки 
 historyplace.com – Система меток заключённых в Аушвице 
 Shoa.de – Система концентрационных лагерей при национал-социализме 

 
Символы
Символика ЛГБТ
Бездомность
ЛГБТ в Германии
Холокост
Гомосексуальность в истории
Сексизм